Bentfield Bury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Bentfield Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex